Anzoátegui (staat), een Venezolaanse deelstaat
Anzoátegui (Cojedes), een gemeente in de Venezolaanse staat Cojedes
Anzoátegui (Tolima),  een gemeente in het Colombiaanse departement Tolima